Mühlenwanderweg bezeichnet

 Mühlenwanderweg (Thüringen)
 Mühlenwanderweg (Welzheimer Wald), Rundwanderweg im Welzheimer Wald bei Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kaninger Mühlenwanderweg, Kärnten